CLV steht für:
 Christliche Literatur-Verbreitung, ein christlicher Verlag für Bücher, Zeitschriften und digitale Medien
 Cleveland (England), ehemalige Grafschaft in England, Chapman-Code
 Constant Linear Velocity, siehe Umdrehungsgeschwindigkeiten von Laufwerken
 Crew Launch Vehicle, siehe Ares (Rakete)
 Customer Lifetime Value
 Caldas Novas Airport (IATA-Code) in Caldas Novas, Bundesstaates Goiás, Brasilien

CL.V steht für:
 Hannover CL.V, deutsches Militärflugzeug der Hannoverschen Waggonfabrik

CLV